Ву́лиця Ба́бушкіна — назва вулиці у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Луганськ.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Сімферополь.

 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Вишневої вулиці у місті Бахмут.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Зарічної вулиці у місті Бердянськ.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Січеславської вулиці у місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Зоряної вулиці у смт Вороніж.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Мальв у місті Запоріжжя.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Бузкової вулиці у місті Зміїв.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Олексія Береста у місті Знам'янка.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Дніпро.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Василя Стефаника у місті Кам'янське.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Марка Безручка у місті Київ.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Степана Таранова у місті Краматорськ.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Затишної вулиці у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Семена Тютюшкина в місті Кропивницький.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Шпитальної вулиці у місті Луцьк.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Барвінкова у місті Марганець.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Орсовської вулиці у місті Маріуполь.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Миколи Філібера у місті Мелітополь.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Коржова у місті Мирноград.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Старокунашівської вулиці у місті Ніжин.
 2-а Вулиця Бабушкіна — колишня назва Абрикосової вулиці у місті Ніжин.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Семена Яхненка у місті Одеса.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Григорія Бораковського у місті Павлоград.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Якова Лобова у місті Первомайськ, Миколаївська область.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Гончара у місті Покровськ.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Пирогівської вулиці у місті Прилуки.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Смерчинської у місті Сватове.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Польової вулиці у місті Синельникове.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Вернадського у місті Умань.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Пестрікова у місті Харків.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва вулиці Олександра Русова у місті Херсон.
 Вулиця Бабушкіна — колишня назва Зоряної вулиці у місті Часів Яр.

Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Краснодар.
 Вулиця Івана Бабушкіна — вулиця у місті Москва.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Санкт-Петербург.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Смоленськ.
 Вулиця Бабушкіна — вулиця у місті Чита.

Вулиці, названі на честь людей